Bolesławiec ist der Name mehrerer Orte in Polen
 Bolesławiec, eine Stadt in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Bolesławiec (Powiat Wieruszowski), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Łódź
 Bolesławiec, ein Dorf der Gemeinde Mosina in der Woiwodschaft Großpolen